Berliner Modell steht für:

 Berliner Modell (Didaktik), auch bekannt als lehr-lerntheoretische Didaktik
 Berliner Modell (Recht), eine Methode zur Kostensenkung bei Zwangsräumungen
 Berliner Modell (Sanitätsdienst), für die Bemessung des Sanitätsdienstes bei Großveranstaltungen
 Berliner Eingewöhnungsmodell, siehe Eingewöhnung (Kinderbetreuung)